

Села:
 Угли — Волинська область, Ковельський район
 Угли — Рівненська область, Сарненський район

Селище:
 Угли — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Угли () — село, Мінська область, Борисовський район

Див. також 
 Вугли